Casa Caramany (Girona), edifici al Carrer Ciutadans de Girona 
 Casa Caramany (la Bisbal d'Empordà), edifici del  d'estil gòtico-renaixentista a la ciutat de la Bisbal d'Empordà 
 Casa Caramany (Sant Pere Pescador), edifici al nucli de Sant Pere Pescador (Alt Empordà)